Змагання з баскетболу на літніх Олімпійських іграх 2020 року пройшли в Токіо з 24 липня по 8 серпня 2021 року.

Кваліфікація

Чоловіки

Жінки

Жеребкування 
За підсумками жеребкування учасники змагань були поділені на чотири групи чоловічі команди та на дві жіночі команди

Чоловіки 
 Детальніше: Баскетбол на літніх Олімпійських іграх 2020 — чоловічий турнір

Група A

Група B

Група C

Плей-оф

Жінки 
 Детальніше: Баскетбол на літніх Олімпійських іграх 2020 — жіночий турнір

Група А

Група B

Група C

Плей-оф

Баскетбол 3x3

Чоловіки 
 Детальніше: Баскетбол 3x3 на літніх Олімпійських іграх 2020 — чоловічий турнір
  
  ОКР

Жінки 
 Детальніше: Баскетбол 3x3 на літніх Олімпійських іграх 2020 — жіночий турнір
  
  ОКР

Медалі

Загальний залік

Примітки

Посилання 
 Баскетбол на літніх Олімпійських іграх 2020  
 Баскетбол 3x3 а літніх Олімпійських іграх 2020  

Баскетбол на літніх Олімпійських іграх 2020
Липень 2021
Серпень 2021